Toponímia:
 Sorge (Schleswig-Holstein) riu alemany al land de Schleswig-Holstein.
 Sorge (Vaud), riu suís del cantó de Vaud
 Sorge, nom alemany assignat del riu Dzierzgoń a Polònia
 Biografies:
Friedrich Adolf Sorge (1827-1906), revolucionari alemany.
 Georg Andreas Sorge (1703-1778), compositor de música alemany.
Kurt Sorge (1855-1928), Enginyer industrial alemany.
 Reinhard Johannes Sorge (1892–1916), escriptor alemany.
 Richard Sorge (1895-1944), revolucionari, periodista i espia soviètic de nacionalitat alemanya.
Sarah Sorge (1968), política alemanya del partit Bündnis 90/Die Grünen.